Иванкова  — топоним.

Россия 
 Иванкова — деревня Ленинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.

Украина 
 Иванкова — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.